Afia (Lahewa)
Afia (Gunungsitoli Utara)